

Patronyme 

 Claude Neau, chanteuse française
 Élie Neau, négociant français
 Frédérique Neau-Dufour, historienne française

Toponyme 

 Neau, commune de la Mayenne.
 Gare de Neau, gare de la commune.
 Pointe Archange Neau, un cap en Guadeloupe.

Homonymie